Mediocre (o mediocridad) puede hacer referencia a:

 Medianía, término medio entre dos extremos.
 Mediocre (visigodos), categoría de oficiales subalternos al servicio del monarca en la época visigoda.
 Mediocre (álbum), álbum debut de la cantante mexicana Ximena Sariñana.
 Aurea mediocritas, pretensión de alcanzar un deseado punto medio entre los extremos.
 Principio de mediocridad; en filosofía de la ciencia, noción de que no existen observadores privilegiados para un fenómeno dado.
 Doctrina de la medianía, libro confuciano que desarrolla el concepto de la medianía (o término medio).

Enlaces externos